Кришчан има више значења:
 Округ Кришчан (Илиноис)
 Округ Кришчан (Кентаки)
 Округ Кришчан (Мисури)